I25 ou I-25 peut faire référence à :
 Cardiopathie ischémique chronique, d'après la classification internationale des maladies ;
 I-25, un sous-marin de la Marine impériale japonaise ;
 Interstate 25, une autoroute américaine reliant Las Cruces à Buffalo.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres